Естака́да ( <  — «загороджений, заставлений палями» < stecca — «паля») — термін, який має кілька значень:
 Естакада — споруда у вигляді моста для підняття вверх шляхів сполучення, для переходу чи переїзду через залізниці, вулиці тощо.
 Естакада (оглядова естакада) — пристрій для огляду та ремонту автівок. Має вигляд двох припіднятих містків з пандусом.
 Естакада (навчальна естакада) — споруда на навчальному автодромі для набуття навичок їзди на схилах. Має вигляд гірки з пандусами.
 Естакада — різновид старовинної фортифікаційної споруди, призначеної для перешкоджання проходу у морські протоки та річкові фарватери ворожих суден. Складалася із забитих у дно паль.

Див. також 
 Апарель
 Пандус
 Транспортна розв'язка
 Шляхопровід

Примітки